Boston Manor (band)
Boston Manor (metrostation)